tábor, hosszabb-rövidebb időre felállított átmeneti szálláshely
 Amerikai Egyesült Államok
 Tabor, önkormányzat nélküli település Colorado államban
 Tabor, város Dél-Dakota államban
 Tabor, önkormányzat nélküli település Illinois államban
 Tabor, város Iowa államban
 Tabor, önkormányzat nélküli település Minnesota államban
 Tabor Township, település Minnesota államban
 Mount Tabor (korábban Tabor), egykori település Ohio államban 
 Ausztrália
 Tabor, település Victoria államban
 Csehország
 Tábor, település a Dél-csehországi kerületben
 Lengyelország
 Tabor, település a Mazóviai vajdaságban
 Szlovénia
 Tabor, település Tabor községben
 Tabor, település Nova Gorica községben
 Tabor, település Sežana községben
 Šilentabor (2000-ig Tabor nad Knežakom), település Pivka községben
Lásd még
 Tábor-hegy (egyértelműsítő lap)